M2, M 2 oder M-2 steht für:
 Messier 2, Kugelsternhaufen im Sternbild Wassermann
 M2, finanzpolitischer Begriff, siehe Geldmenge #Geldmengendefinitionen

Gesellschaft:
 M2, Album der Berliner Rockband Einstürzende Neubauten
 M2, eine Gruppe von Milchprodukten nach dem deutschen Lebensmittelschlüssel, siehe Bundeslebensmittelschlüssel
 M2 (Fernsehen), ungarischer Fernsehsender
 M2 (Fernsehsender), ukrainischer Fernsehsender
 M2 (Unternehmen), japanische Automobilmarke des Mazda-Konzerns
 M2 (Spieleentwickler), M2 Co., Ltd. japanisches Spieleentwicklerstudio

Medizin:
 Segment der mittleren Gehirnschlagader, siehe arteria cerebri media
 Typ einer akuten Leukämie, siehe FAB-Klassifikation
 Mahlzahn von Säugetieren, siehe Zahnformel
 anaboles Steroid, siehe Mestanolon
 Pyruvatkinase M2, Tumor
 M2 (Influenza), virales Protein

Technik:
 M2, Metrisches ISO-Gewinde
  elektrische Schaltung, siehe Gleichrichter #Mittelpunktgleichrichter (M2)
 Leica M, Messsucher-Kleinbildkamera der Firma Leica, siehe Leica M#Leica M2 (1958 bis 1967)
 Apple M2, System-on-a-Chip
 Sockel AM2, Prozessor-Sockel
 Magnetbandsystem zur Sicherung und Archivierung von Daten, siehe Mammoth (Speichermedium)
 digitales Speichermedium, siehe Memory Stick #Memory Stick Micro (M2)
 M2 (Schiff), Passagier- und Frachtschiff
 ehemalige Version eines E-Mail-Programms, siehe Opera (Browser)#E-Mail
 europäische Klasse von Kraftfahrzeugen, siehe EG-Fahrzeugklasse #Klasse M
 Baureihe der Amsterdamer U-Bahn-Fahrzeuge, siehe Metro Amsterdam #Züge
 italienisches Kleinkraftrad, siehe Garelli
 Reihe deutscher Jagdflugzeuge, siehe Fokker E.I-IV
 Milomei M2, deutsches Segelflugzeug
 Grigorowitsch M-2, russisches Flugboot
 Loening M-2 Kitten, US-amerikanisches Kleinflugzeug, siehe Loening Aeronautical Engineering
 Seifenpulver zur Verdickung ölbasierter Brandsätze, siehe Napalm
 Sony Xperia M2, Smartphone von Sony
 BMW M2, deutscher Sportwagen
 MHS Aviation (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Orličan M-2, tschechoslowakisches Schulflugzeug

Waffen und militärische Geräte:
 Browning M2, US-amerikanisches Maschinengewehr
 M2 (Halbkettenfahrzeug), US-amerikanisches Halbkettenfahrzeug
 M2 (Mine), US-amerikanische Springmine
 M2 (Mörser), US-amerikanischer Mörser
 M2 Light Tank, US-amerikanischen leichter Panzer
 M2 Medium Tank, US-amerikanischer mittelschwerer Panzer, auf dem M2 Light Tank basierend
 M2/M3 Bradley,  US-amerikanischer Schützenpanzer
 ein britischer Unterseekreuzer, siehe HMS M2
 M 2 (MSBS), auf U-Booten stationierte französische Atomrakete
 M2, Projekt eines sowjetischen Überschall-Experimentaljagdflugzeug, siehe Mikojan-Gurewitsch I-350
 Version eines russischen Kurzstrecken-Luftabwehrraketen-Systems, siehe 9K330 Tor
 transportable Behelfsbrücke, siehe Bailey-Brücke
 Flammenwerfer M2, US-amerikanischer Flammenwerfer
 Amphibisches Brücken- und Übersetzfahrzeug M2, Amphibienfahrzeug der Bundeswehr

Autobahnen und Fernstraßen: 
 M2 (Armenien)
 M2 (Aserbaidschan)
 M2 (Belarus)
 M2 (Bosnien und Herzegowina)
 M2 motorway (Großbritannien)
 M-2 (Kosovo)
 M2 motorway (Irland)
 M2 Polaavtopat (Mazedonien)
 Drum public național M2 (Republik Moldau)
 Magistralni put M2 (Montenegro)
 M2 motorway (Nordirland)
 Motorway M-2 (Pakistan)
 M2 (Russland)
 Magistralni put M2 (Serbien)
 M 02 (Ukraine)
 Autópálya M2 (Ungarn)
 M2 (Malawi)

Linien von Verkehrsbetrieben:
 Metropolitana di Milano #Linien, Mailänder U-Bahn
 Metró Budapest #Linien und Betrieb, Budapester U-Bahn
 Metro Bukarest #Linien, Bukarester U-Bahn
 Métro Lausanne, Lausanner U-Bahn
 Straßenbahn Berlin, Berliner Straßenbahn (Metro-Tram)
 M2 (Metro Kopenhagen), Kopenhagener U-Bahn
 M2 (Metro Istanbul), Istanbuler U-Bahn
 Metro Warschau
 Métro Marseille

M.2 steht für:
 M.2, Spezifikation für interne Computer-Erweiterungskarten
 Miles M.2 Hawk, Flugzeug

Siehe auch:
 M²
 MII

M2